Agoniste peut désigner :
 agoniste, en biochimie, une molécule interagissant avec un récepteur membranaire et activant celui-ci ;
 agoniste, en anatomie, un muscle ou un groupe de muscles acteur principal de la contraction et du mouvement ;
 agoniste, en littérature, celui qui lutte.